Kónya József (1902–1977) író
 Kónya József (1920–1987) válogatott labdarúgó (Csepel)
 Kónya József (1937) kémikus, egyetemi tanár
 Kónya József (1944) református lelkész, polgármester